Dmitrij Olegovič Jakovenko, scacchista russo (n. 1983)
Pavlo Oleksandrovyč Jakovenko, allenatore ed ex calciatore ucraino (n. 1964)
Oleksandr Pavlovyč Jakovenko, calciatore ucraino (n. 1987)